Barbe steht für:

 Barbe, europäischer Süßwasserfisch aus der Familie der Karpfenfische
 Meerbarben, barschverwandte Fische in warmen Küstenmeeren
 Barbe-Klasse, Mehrzwecklandungsboote der Klasse 520
 Spitzenbesatz der weiblichen Kopfbedeckung im 18. Jahrhundert

Barbe ist der Familienname folgender Personen:
 Angelika Barbe (* 1951), deutsche Politikerin (SPD, CDU)
 Helmut Barbe (1927–2021), deutscher Komponist
 Jean-Paul Barbe (* 1939), französischer Germanist und Autor
 Jonathan Barbe (* 1977), seychellischer Segler
 Norbert Barbe (* 1968), französischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Barbé
 Sainte-Barbe
 Île Barbe